Desa Kalibeji kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalibeji (administrativ by i Indonesien, lat -7,33, long 110,45), Jawa Tengah, 
 Desa Kalibeji (administrativ by i Indonesien, lat -7,59, long 109,49), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar